Black Angels:

 Black Angels — американський рок-гурт.
 Black Angels — музичний альбом Кронос-квартету.